Марти́н Энри́кес де Альмáнса (; ????, Кастилия, Испания — 13 марта 1583, Лима, Перу) — испанский колониальный чиновник из рода Энри́кесов. Вице-король Новой Испании 1568 по 1580, вице-король Перу с 1581 по 1583 год.

Вице-король Новой Испании 
Первым заданием на посту вице-короля стала ликвидация базы англичан на одном из карибских островов, откуда те совершали нападение на побережье и испанские корабли. После прибытия в Мехико он тут же взял на себя всю полноту власти и приступил к ликвидации проблем, оставшихся после предыдущего вице-короля. Также ему пришлось улаживать серьёзный конфликт, возникший между архиепископом и различными монашескими орденами, действовавшими в колонии.

В 1570 году Мартин Энрикес де Альманса лично возглавил поход против индейских племён, которые постоянно совершали нападения на испанцев. В этом походе вице-король основал военные форты Охуэлос и Портесуэлос, а также множество других городков и деревень.

В 1573 году по приказу вице-короля в Мехико началось строительство кафедрального собора, в его правление также было построено много новых монастырей, храмов и учебных заведений.

Учреждение церковного суда 

Во время правления Энрикеса де Альманса в Новой Испании была установлена система следствия Святой инквизиции. Первый следователь, Педро Мойа де Кантрерос, прибыл в Новую Испанию в 1571 году. Созданный судебный орган получил название «Tribunal del Santo Oficio» и состоял из высокопоставленных епископов, иногда под председательством архиепископа Мехико. В ведение нового органа входило наблюдение и управление религиозными обрядами испанцев и других европейцев и преследование и уничтожение любых еврейских сообществ и так называемых марранов. Также преследованию подвергались любые протестантские сообщества.

Вскоре этот религиозный суд стал весьма активным. Первыми жертвами инквизиции в Новом мире стали два англичанина и ирландец, сожжённые в Мехико 15 апреля 1574 года за «лютеранские ереси». В 1574 году были проведены первые аутодафе, на которых около 200 человек были осуждены и большинство из которых были принародно сожжены либо замучены в тайных темницах. Вице-король обязан был присутствовать на всех церемониях, связанных с этим судом.

Отношение к индейцам 
Энрикес де Альманса являлся активным защитником коренного населения колонии, он ввёл медицинское обслуживание для коренного населения, а также помогал в различных ситуациях. Так им были устроены несколько больниц после разразившейся эпидемии оспы, унёсшей около 3000 жизней. Он издал указы, в которых гарантировалась социальная защита от испанских хозяев и гарантировалась справедливая зарплата для индейцев, занятых на сельхозработах. Введённых мер было явно не достаточно, как правило, они просто игнорировались испанцами и коренное население эксплуатировалось и уничтожалось, как и прежде.

Вице-король Перу 

Испанский король Филипп II получал сведение о выдающихся успехах Энрикеса де Альманса на посту вице-короля Новой Испании и о многочисленных усовершенствованиях, произведённых в колонии. Учтя его положительную работу, король решил отправить его на более сложный, но в то же время престижный участок работы в Перу на замену проштрафившемуся и отозванному в Испанию Франсиско де Толедо.

В Перу новый вице-король отбыл из Акапулько в 1580 году, а в должность вступил 23 сентября 1581 года. Каких-либо выдающихся и успешных деяний Энрикес де Альманса сделать не успел. Он уже был слаб здоровьем и среди населения Лимы получил прозвище «подагрик» () из-за своей болезни.

Мартин Энрикес де Альманса скончался в Лиме 13 марта 1583 года.

Литература 
 «Los Municipios del Estado de Puebla». Colección Los Municipios de los Estados Unidos Mexicanos. Mexico City: CEDEMUN — SEGOB, 1985. 
 García Puron, Manuel, México y sus gobernantes. Mexico City: Joaquín Porrua, 1984. 
 Orozco Linares, Fernando, Gobernantes de México. Mexico City: Panorama Editorial, 1985, ISBN 968-38-0260-5. 
 Rosas, Alejandro, et al. Historia de México a través de sus Gobernantes 1st ed. Mexico City: Planeta, 2003. 

Мартин
Вице-короли Новой Испании
Вице-короли Перу
Политики Перу
Политики Испании
Военные Испании
Политики по алфавиту
Умершие в Лиме